

Eventos

Nascimentos

Falecimentos 

Ciência da computação
1957
Tecnologia da informação